Lophostoma kan syfta på:
 Lophostoma (fladdermöss) – ett släkte fladdermöss.
 Lophostoma (tibastväxter) – ett släkte tibastväxter.